Geisendorf ist der Name

der Orte:
 Geisendorf (Neupetershain), devastierter Ort, lag in der Gemeinde Neupetershain, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg; Gutshaus Geisendorf letztes Gebäude des Ortes, heute Kulturforum

der Personen:
 Charles-Edouard Geisendorf (1913–1985), Schweizer Architekt und Hochschullehrer 
 Léonie Geisendorf (1914–2016), schwedische Architektin